Pesillà de Conflent, a la Fenolleda.
 Pesillà de la Ribera, al Rosselló.